Катцер — фамилия. Известные носители:
 Катцер, Ганс (1919—1996) — немецкий политик.
 Катцер, Маркус (род. 1979) — австрийский футболист.
 Катцер, Рудольф (1888—?) — немецкий велогонщик, призёр летних Олимпийских игр 1908 года.
 Катцер, Рудольф Францевич (1864—1942) — ландшафтный архитектор, работавший в Павловске и Петербурге-Петрограде-Ленинграде; теоретик садово-паркового искусства.

Примечания